Hyazinth steht für:

 Hyazinth von Caesarea (96–108), christlicher Märtyrer und Heiliger
 Hyazinth (Vorname), männlicher Vorname
 Bezeichnung einer Farbvariante des Minerals Zirkon, siehe Zirkon #Modifikationen und Varietäten

Siehe auch:
 Hyacinth
 Hyazinth-Ara, Papagei
 Hyazinthen, Pflanzengattung
 Hyakinthos, Geliebter des Apoll